Google Chrome (МФА ,  /ˈgü-gəl ˈkrōm/, ) — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink (до апреля 2013 года использовался WebKit). Первая публичная бета-версия для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года. По данным StatCounter, рыночная доля Chrome на август 2022 года составляет 65,12 %.

История 
На протяжении шести лет главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт не поддерживал идею о создании отдельного браузера. Он указывал на то, что «Google являлась небольшой компанией», и что он не хотел участвовать в «болезненных войнах браузеров». После того как основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж наняли нескольких разработчиков Mozilla Firefox и создали демоверсию Chrome, Шмидт сказал: «она была настолько хорошей, что заставила меня изменить своё мнение».

Первоначально Chrome был выпущен только под Windows, позднее () появились dev и beta версии для операционных систем Linux и macOS. Первоначально сборки для этих ОС не обладали полной функциональностью аналогичных бета-версий для Windows (например, синхронизацией закладок), но с появлением ветви 5.0.* функциональность сборок для всех ОС стала равной.

Анонсирование 
2 сентября 2008 компания Google объявила о выпуске собственного браузера Chrome.

Выпуск 
Первая бета-версия браузера была опубликована для Windows 2 сентября 2008 года, была доступна на 43 языках. За первые несколько часов после выпуска в Google было отправлено несколько сотен различных сообщений об ошибках.

Chrome быстро приобрёл около 1 % рынка. После первоначального всплеска доля пользователей упала до уровня в 0,73 % в октябре 2008 года. Затем вновь начала расти, пока в декабре 2008 Chrome снова не преодолел порог в 1 %.

Развитие 
Команда разработчиков Chrome решила использовать в своём браузере движок WebKit, как им посоветовала команда Android. Как и большинство других браузеров, Chrome был протестирован внутри компании перед выпуском.

Первая версия Google Chrome полностью прошла Acid1 и Acid2 тесты, но не Acid3 (только 79/100 тестов). Начиная с версии 4.0, Chrome проходит все тесты.

Доля рынка
В сентябре 2022 г. браузер удерживал 65,52 % (по данным StatCounter), с учетом настольного и мобильного сегментов рынка (ближайший конкурент — Apple Safari с 18,78 %, на третьем месте Edge с 4,3 %).
В России — 54,65 % рынка браузеров (далее отечественный «Яндекс.Браузер» (16,36%), Safari (11,91%) , Opera (6,77%), Firefox (4,75%) и на шестой строчке Edge с 2,73 %).

Особенности 

Google Chrome направлен на повышение безопасности, скорости и стабильности. А  разработчики Google Chrome в своём интервью для неофициального сообщества пользователей обозначили стратегию дальнейшего развития своего продукта, которая заключается в том, что браузер будет иметь максимально высокую скорость работы и минимально допустимую функциональность, а все дополнительные функции планируется внедрять при помощи расширений.

Безопасность 
Chrome периодически загружает обновления двух чёрных списков (один для фишинг-сайтов и один для сайтов, содержащих вредоносное ПО) и предупреждает пользователя, когда тот пытается посетить вредоносный сайт.

Chrome, как правило, создаёт для каждой вкладки отдельный процесс, чтобы не допустить ситуации, при которой содержимое одной вкладки имеет возможность влиять на содержимое другой (также в случае, если процесс обработки содержимого вкладки зависнет, его можно будет завершить без риска потери данных других вкладок). Процессу вкладки даётся наименьшее число привилегий, процесс может совершать вычисления, но не может производить чтение или запись. Образно выражаясь, вкладка находится в песочнице.

Как правило, плагины (наиболее популярный — Adobe Flash Player), не являются частью браузера и не могут быть встроены в песочницу. Таким образом безопасное исполнение кода страниц сводится на нет плагинами, от которых ОС не имеет дополнительной защиты. Для решения этой проблемы были предприняты некоторые меры:
  Google объявила, что вскоре Adobe Flash будет встроен в браузер, что избавляет пользователя от необходимости загружать и устанавливать его. Обновляться Flash Player будет также автоматически.
 Начиная с версии 5.0.375.86 Adobe Flash Player был интегрирован.
 Начиная с версии 42 в Google Chrome прекращена поддержка плагинов в формате NPAPI в пользу нового формата Pepper API (PPAPI), специально разработанного для запуска плагинов в виде изолированного процесса (песочница). Таким образом, начиная с этой версии, уязвимости в коде плагинов не являются достаточными для проникновения в систему вредоносного кода.

Рекламный фильтр 
В 2018 году компания Google во взаимодействии с организацией Coalition for Better Ads в своем браузере Chrome начала фильтровать рекламу на сайтах в Северной Америке и Европе. Под блокировку попадали наиболее агрессивные и навязчивые способы подачи материала — всплывающие окна, видеоролики со звуком, предупреждения с обратным отсчетом и т. д. Систематизированный список состоит из 12 позиций и размещен на сайте коалиции. С 9 июля 2019 года данная функция заработала во всех странах мира.

Скорость 
Google Chrome использует высокопроизводительный движок обработки JavaScript V8. Также для ускорения загрузки страниц Google Chrome может использовать упреждающее чтение DNS.

Стабильность 
В Chrome используется многопроцессная архитектура, и каждой вкладке или плагину, в большинстве случаев, соответствует отдельный процесс. Эта процедура, называемая изоляцией процессов, исключает вероятность того, что вкладки будут мешать друг другу. Также злоумышленник, используя одну вкладку, не сможет подсмотреть, что происходит в другой, и, если на одной вкладке произойдёт сбой, это не помешает работе всего браузера — нужно будет просто закрыть данную вкладку.

Интерфейс 
По умолчанию интерфейс Google Chrome включает кнопки: назад, вперед, обновить/остановить загрузку, добавить текущую страницу в закладки. Кнопка перехода на главную страницу может быть включена.

Панель вкладок является основным компонентом интерфейса и находится в верхней части окна, а не под строкой адреса. Это изменение выглядит достаточно контрастно по сравнению со многими другими браузерами. Вкладка легким перетаскиванием на свободное место может быть перенесена в отдельное окно (возможен также и обратный вариант). Каждая вкладка имеет свой собственный набор элементов, в том числе Omnibox (поле, совмещающее в себе адресную строку и строку поиска).

Одной из отличительных черт Chrome является страница быстрого доступа, которая может заменять домашнюю страницу и открывается при создании новой вкладки. На странице быстрого доступа содержится 8 наиболее посещаемых веб-сайтов (отображаются в виде маленьких снимков веб-страниц), недавно закрытые вкладки, советы по использованию Chrome и синхронизация закладок. По желанию пользователь может изменить внешний вид страницы, добавив или удалив одну из опций.

Chrome позволяет пользователю создавать локальные ярлыки на приложения (а именно — их страницы). При запуске такого ярлыка страница, на которую он ведет, открывается в Chrome, но без элементов интерфейса (за исключением заголовка окна).

Поиск на боковой панели: при выделении предложении или слова с просматриваемой им страницы откроется боковая панель, на которой будут отражены результаты поиска (там будут показаны ссылки, изображения, фотографии и другой найденный контент, в том числе видеоролики), за счет этого заметно ускоряется процесс нахождения нужной информации в Сети. Данная функция появилась в середине сентября 2022 года.

Chrome (интернет-магазин) 
Интернет-магазин Chrome — онлайн-интернет-магазин компании Google, позволяющий пользователям устанавливать и запускать веб-приложения, расширения и темы для браузера Google Chrome и операционной системы Google Chrome OS.

Значение названия 
Один из вариантов понимания значения слова «Chrome» предлагает «Новый словарь хакера» (цитата по изданию: Новый словарь хакера: Пер. с англ./Под редакцией Э. С. Рэймонда. — М.: ЦентрКом, 1996), значение слова определяется как (стр.139):

chrome (хром) [из автомобилестроения], сущ. Дополнительные особенности, вставленные в программу для большей эффектности и привлекательности c точки зрения потенциального покупателя, но ничего не добавляющие в функциональность программы. «Трехмерные иконки в нашей программе, конечно, относятся к разряду хрома, но это чертовски симпатичный хром!». Обычно выражает презрительное отношение к подобным украшениям. Не путать с «колокольчиками и свисточками» (bells and whistles), которые вставляются разработчиком в программу для удовлетворения собственных амбиций.

См. также статью chrome на языке оригинала в самом Jargon File.

Логотип 

В 2011 году в Google Chrome 11 был представлен новый плоский логотип, заменивший прежний объёмный, приблизивший его к новому логотипу Chromium, но в цветном варианте.

По словам дизайнера из Google Стива Рура, «мы обновили логотип Chrome, чтобы лучше показать эти чувства. Простой значок воплощает в себе дух Chrome — сделать сеть быстрее, легче и проще для всех».

Расширения 
Расширения Google Chrome позволяют расширить возможности и функции браузера. Та или иная функция может быть полезна для некоторых людей, но не для всех. Расширения позволяют добавлять в Google Chrome только нужные возможности, избегая накопления функций, которые не используются. Google создал специальную галерею расширений от третьих лиц.

Впервые расширения появились в стабильной версии Chrome 4.0, а галерея была официально открыта . На момент открытия в ней было уже 1500 расширений. Все расширения Google Chrome созданы по технологии WebExtensions.

В декабре 2020 Google включила Manifest V3 в версии Chrome 88 Beta. Этот манифест дает возможность разработчикам расширений протестировать изменения, затрагивающие блокировку рекламы, производительность и конфиденциальность пользователей.

Автоматический перевод веб-страниц 
Функция перевода страниц стала доступна начиная с версии 4.1.249.1036 (от ).

При посещении страниц, язык которых отличен от используемого в интерфейсе Google Chrome, в верхней части страницы автоматически появляется панель с предложением перевести веб-страницу.

Данная функция использует сервис Google Переводчик. Пользователь может выбрать язык и сайт, содержание которых в будущем переводить не требуется. Также пользователь может полностью отключить функцию перевода в настройках.

Каналы и процесс обновления 
Изначально существовало 2 канала обновлений: Beta и Developers. 8 января 2009 года Google представил ещё один канал обновления: Stable. Это было сделано с целью того, чтобы пользователи быстрее получали более стабильные версии.

22 июля 2010 года Google объявил о повышении скорости обновления стабильных версий браузера — цикл их выхода сокращается до шести недель (вместо прежних трёх месяцев). В связи с этим запускается дополнительный, четвёртый, канал обновления — «Canary» («Канарейка», по аналогии с канарейками, используемыми шахтёрами для контроля опасных концентраций газов в угольных шахтах), на котором будут тестироваться изменения, связанные с риском. Данный канал будет схож с каналом Developers, однако в случае необходимости он будет получать дополнительные обновления, поэтому номера его версий будут превышать номера версий последнего. Отдельной особенностью Chrome Canary является его параллельная (независимая от какой-либо другой, уже установленной версии) установка в систему и, соответственно, независимые обновления. Первоначально доступен только для Windows-платформы.

Google Chrome автоматически обновляется при обнаружении новой версии браузера. Процесс обновления происходит в фоновом режиме и не требует от пользователя никаких действий. Если Google Chrome был открыт во время обновления, достаточно закрыть и открыть браузер для запуска новой версии.

Если обновление будет доступно в течение 2 дней, вместо стандартной иконки «Настройка и управление Google Chrome» будет отображаться стрелка вверх на зелёном фоне, 4 дней — на жёлтом, 7 дней — на красном. Достаточно нажать на иконку, выбрать «Обновить Google Chrome», и нажать Перезапустить.

Инструменты для веб-мастеров 
Веб-инспектор: Для запуска необходимо нажать правой кнопкой мыши на любом компоненте веб-страницы и выбрать «Просмотр кода элемента». Появится диалоговое окно, в котором указываются элементы и ресурсы, связанные с этим компонентом. Также имеется возможность, просмотреть иерархическое представление модели DOM и консоль JavaScript. (Чтобы открыть консоль JavaScript, нужно нажать среднюю кнопку в нижней части. В ОС Windows, также можно открыть меню Страница > Разработчикам > Консоль JavaScript.)

Диспетчер задач: Для запуска необходимо открыть меню «Страница» и выбрать «Разработчикам» (в ОС Windows). Выбрать «Диспетчер задач». Также можно воспользоваться быстрыми клавишами . В диспетчере задач показываются все процессы, запущенные в Google Chrome, и используемые этими процессами ресурсы (память, процессор, сеть).

Отладчик JavaScript: Для запуска необходимо: открыть меню «Страница» и выбрать «Разработчикам» (в ОС Windows). Выбрать «Отладка JavaScript». Откроется командная строка отладчика JavaScript, который можно использовать для отладки запущенных процессов.

Служебные страницы браузера 
Для запуска необходимо ввести любую из перечисленных ниже команд в адресной строке для просмотра дополнительной информации.

Альтернативные установщики 
Основная версия установщика Google Chrome для Windows требует наличия соединения с Интернет, устанавливает браузер только как системное приложение и предельно ограничена в выборе параметров установки. Тем не менее, существуют также, хоть и не представлены на основной странице для скачивания, альтернативные версии установщика, позволяющие установить браузер без наличия подключения к интернет и/или как пользовательское приложение.

Статистика использования 
Chrome автоматически отправляет информацию об использовании браузера в Google. Часть механизмов сбора подобной информации может быть отключена пользователем, а часть — нет.

В марте 2010 года Google ввела новый способ сбора статистики об установках. Уникальный идентификатор, включенный в Chrome, теперь используется лишь при первом подключении Google Update к серверу компании. После получения ответа от сервера идентификатор удаляется.

T-Rex 

Когда нет соединения с интернетом, то пользователь видит 8-битного динозавра. Если нажать  на клавиатуре, щелкнуть мышью или нажать на мобильном устройстве, то динозавр моментально прыгает и начинает бежать по полю среди кактусов и птеродактилей. Сама игра это бесконечный раннер, в ней нет лимита по времени или количеству очков.
Запустить игру можно также и при наличии соединения с интернетом. Для этого в адресной строке нужно ввести chrome://network-error/-106, chrome://dino/ или about:dino.

Лицензии 
Браузер распространяется на условиях собственнической лицензии.

Подавляющая часть кода браузера открыта в виде проекта Chromium под лицензией типа BSD и другими.

Примерно до  пользовательское соглашение содержало абзац, дававший Google безотзывную неисключительную лицензию на безвозмездное использование, создание производных работ, распространение и публикацию в рекламных целях всей передаваемой через браузер информации. Подобные абзацы также были, например, в соглашениях ICQ и Facebook, а в данном случае оно взято из «Условий оказания Услуг Google». После критики в блогах и на Slashdot данный абзац был убран из соглашения браузера.

Реакция 
Во время запуска бета-версии браузера осенью 2008 года пресса положительно восприняла браузер от Google. Издание TechCrunch отметило, что Google создала превосходный браузер. Обозреватель PCWorld Ник Медиати написал, что браузер удовлетворяет потребности обычного пользователя ПК, при этом предоставляет множество возможностей для продвинутого пользователя. Журналист издания TechHerald Стив Рэган заявил, что Google необходимо работать над улучшением браузера для конкуренции с Mozilla Firefox и Internet Explorer, несмотря на впечатляющую бета-версию. Журналист The Wall Street Journal Уолтер Моссберг написал, что Google удалось создать умный и инновационный браузер, позволяющий использовать Интернет быстрее и проще.

Недостатки и критика 
 Высказывались опасения, что широкое распространение Google Chrome и движка WebKit могут повлечь за собой повторную монополизацию рынка браузеров и плохую поддержку сайтами других браузеров.

Награды 
 Издание PC Magazine присвоило браузеру Google Chrome 15 награду «Выбор редакторов».
 Это же издание присвоило браузеру Google Chrome 14 награду «Лучший продукт 2011 года» в номинации «Лучший веб-браузер».
 Издание Tom’s Hardware впервые в своей истории присвоило награду «Лучшее Tom’s Hardware» программному продукту, а именно браузеру Chrome, а также добавило «I гран-при» среди браузеров.
 Это же издание присвоило браузеру награду «II гран-при» среди браузеров на платформе GNU/Linux, «V гран-при», «VI гран-при» среди браузеров на платформе Windows.

См. также 

 Chromium
 Chrome OS
 Google Chrome Frame
 Яндекс.Браузер
 Comodo Dragon
 CoolNovo
 SRWare Iron
 Война браузеров

Примечания

Ссылки 
 Автономный установщик браузера Google Chrome
 
 
 
 
 

 Обзоры в прессе
 
 
 
 
 

Браузеры на базе Chromium
Google
Программное обеспечение на движке V8
Браузеры на движке Webkit
Бесплатное программное обеспечение
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение, написанное на C++
Переносимые приложения
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение